

Austria 
 Chiesa di Sant'Agostino – Vienna

Cina 
 Chiesa di Sant'Agostino – Macao

Francia 
Chiesa di Sant'Agostino – Parigi

Germania 
 Chiesa di Sant'Agostino – Magonza

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Sant'Agostino – Atri
 Chiesa di Sant'Agostino – Città Sant'Angelo
 Chiesa di Sant'Agostino – L'Aquila
 Chiesa di Sant'Agostino – Lanciano
 Chiesa di Sant'Agostino – Penne
 Chiesa di Sant'Agostino – Teramo

Calabria 
 Chiesa di Sant'Agostino – Reggio Calabria

Campania 
 Chiesa di Sant'Agostino – Benevento
 Chiesa di Sant'Agostino – Salerno

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Agostino – Cesena
 Chiesa di Sant'Agostino – Ferrara
 Chiesa di Sant'Agostino – Finale Emilia
 Chiesa di Sant'Agostino – Imola
 Chiesa di Sant'Agostino – Modena
 Chiesa di Sant'Agostino – Reggio Emilia
 Chiesa di Sant'Agostino – Rimini
 Chiesa di Sant'Agostino – Terre del Reno

Lazio 
 Chiesa di Sant'Agostino – Amatrice
 Chiesa di Sant'Agostino – Bagnoregio
 Chiesa di Sant'Agostino – Soriano nel Cimino

Liguria 
 Chiesa di Sant'Agostino – Genova
 Chiesa di Sant'Agostino – Ventimiglia

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Agostino – Bergamo
 Chiesa di Sant'Agostino – Brescia
 Chiesa di Sant'Agostino – Como
 Chiesa di Sant'Agostino – Crema, ora scomparsa
 Chiesa di Sant'Agostino – Cremona
 Chiesa di Sant'Agostino – Milano

Marche 
 Chiesa di Sant'Agostino – Amandola
 Chiesa di Sant'Agostino – Ancona
 Chiesa di Sant'Agostino – Ascoli Piceno
 Chiesa di Sant'Agostino – Cantiano
 Chiesa di Sant'Agostino – Corridonia
 Chiesa di Sant'Agostino – Fabriano
 Chiesa di Sant'Agostino – Fano
 Chiesa di Sant'Agostino – Fermo
 Chiesa di Sant'Agostino – Montefortino
 Chiesa di Sant'Agostino – Recanati
 Chiesa di Sant'Agostino – Pesaro

Molise 
 Chiesa di Sant'Agostino – Venafro

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Agostino – Carmagnola
 Chiesa di Sant'Agostino – Torino

Puglia 
 Chiesa di Sant'Agostino – Altamura
 Chiesa di Sant'Agostino – Foggia
 Chiesa di Sant'Agostino – Modugno
 Chiesa di Sant'Agostino – Taranto
 Chiesa di Sant'Agostino – Trani

Sardegna 
 Chiesa di Sant'Agostino – Abbasanta
 Chiesa di Sant'Agostino – Alà dei Sardi
 Chiesa di Sant'Agostino – Cagliari
 Chiesa di Sant'Agostino – Sassari

Sicilia 
 Chiesa di Sant'Agostino – Alcamo
 Chiesa di Sant'Agostino – Castelbuono
 Chiesa di Sant'Agostino – Gela
 Chiesa di Sant'Agostino – Licata
 Chiesa di Sant'Agostino – Messina
 Chiesa di Sant'Agostino – Palermo
 Chiesa di Sant'Agostino – Taormina
 Chiesa di Sant'Agostino – Trapani

Toscana 
 Chiesa di Sant'Agostino – Anghiari
 Chiesa di Sant'Agostino – Arezzo
 Chiesa di Sant'Agostino – Asciano
 Chiesa di Sant'Agostino – Castiglion Fiorentino
 Chiesa di Sant'Agostino – Colle di Val d'Elsa
 Chiesa di Sant'Agostino – Gerfalco
 Chiesa di Sant'Agostino – Livorno
 Chiesa di Sant'Agostino – Lucca
 Chiesa di Sant'Agostino – Massa Marittima
 Chiesa di Sant'Agostino – Montalcino
 Chiesa di Sant'Agostino – Monte San Savino
 Chiesa di Sant'Agostino – Montepulciano
 Chiesa di Sant'Agostino – Prato
 Chiesa di Sant'Agostino alla Sorra – Monteroni d'Arbia
 Chiesa di Sant'Agostino – Siena
 Chiesa di Sant'Agostino – Pietrasanta
 Chiesa di Sant'Agostino – San Gimignano
 Chiesa di Sant'Agostino – Sansepolcro
 Chiesa di Sant'Agostino – Santa Fiora
 Chiesa di Sant'Agostino – Volterra

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Agostino – Bolzano
 Chiesa di Sant'Agostino – Novaledo
 Chiesa di Sant'Agostino – Peio

Umbria 
 Chiesa di Sant'Agostino – Cascia
 Chiesa di Sant'Agostino – Foligno
 Chiesa di Sant'Agostino – Gubbio
 Chiesa di Sant'Agostino – Montefalco
 Chiesa di Sant'Agostino – Narni
 Chiesa di Sant'Agostino – Panicale
 Chiesa di Sant'Agostino – Perugia

Veneto 
 Chiesa di Sant'Agostino – Bovolenta
 Chiesa di Sant'Agostino – Padova
 Chiesa di Sant'Agostino – Vicenza
 Chiesa di Sant'Agostino – Treviso

Stati Uniti d'America 
Chiesa di Sant'Agostino – Napoleon

Pagine correlate 
 Basilica di Sant'Agostino
 Convento di Sant'Agostino